Egidiu este un nume de familie sau prenume masculin răspândit cu precădere în Europa Occidentală.

Origine

Zi onomastică 
 Sfântul Egidiu, sărbătorit pe 1 septembrie

Nume
Prenume masculine
Prenume masculine românești